НФЛ в сезоне 1972 — стал 53-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Окленд Рэйдерс 13:7
 (АФК) Майами Долфинс — Кливленд Браунс 20:14
 (НФК) Сан-Франциско-49 — Даллас Ковбойз 28:30
 (НФК) Вашингтон Рэдскинз — Грин Бэй Пэкерз 30:3

Финалы конференций 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Майами Долфинс 17:21
 (НФК) Вашингтон Рэдскинз — Даллас Ковбойз 26:3

Супербоул VII 
 Майами Долфинс — Вашингтон Рэдскинз 14:7

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ